Илья́ О́сипов:
 Осипов, Илья Владимирович (род. 1970) — председатель Ярославской областной думы.
 Осипов, Илья Вячеславович (род. 2005) — российский киберспортсмен.
 Осипов, Илья Игоревич (род. 1991) — российский футболист.
 Осипов, Илья Тимофеевич (1922—1944) — Герой Советского Союза.